Шампионска лига 1993/94 е 2-рото издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 39-о от началото. В турнира участват 42 национални шампиона – нов рекорд за брой участници. С Кумбран Таун за първи път участва и представител на Уелс, след като през сезон 1992/93 се проведе и първото издание на Висшата лига на Уелс. Първо участие имат и отбори от Грузия, Молдова, Беларус и Хърватия като наследници на разпадналите се Съветски съюз и Югославия. Носителят на трофея Олимпик Марсилия не участва в турнира поради едногодишно наказание след скандала с манипулиране на срещи.

Финалът се играе на 18 май 1994 г. на стадион Спиридон Луис в Атина.

Предварителен кръг 
Първите срещите се състоят на 18, 19 и 22 август 1993 г., а реваншите са на 1 и 2 септември 1993 г.

1 Динамо Тбилиси са отстранени заради опит да се подкупи съдията на срещата в Тбилиси.

1. Кръг 
Срещите се играят на 15/16 и 29 септември 1993 г.

2. Кръг 
Срещите се играят на 20 октомври и 3 ноември 1993 г.

Групова фаза

Група A

Група B

Полуфинал 
Срещите се играят на 27 април 1994 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1993/94
 Купа на УЕФА 1993/94

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 1993 – 94
 Детайли на мачовете за сезон 1993/94 в rsssf.com

Европейска шампионска лига